Un forat o foramen (en plural foramina) és una obertura. Els forats dels cos humà i d'altres animals generalment permeten, a músculs, nervis, artèries, venes, o altres estructures, de connectar una part del cos amb una altra.

Exemples

Crani 

El crani humà té nombrosos forats pels quals passen nervis, artèries i venes, entre altres estructures.

Altres 
 Forat apical, un forat al cap de l'arrel d'una dent.
 Foramen ciàtic major, un foramen major de la pelvis
 Foramen ciàtic menor, obertura entre la pelvis i la part posterior de la cuixa.
 Forat de Monro, canals que connecten els ventricles del cervell entre si.
 Forat obturat, el forat creat per l'isqui i els ossos del pubis de la pelvis.
 Forat oval, un forat entre els costats venós i arterial del cor dels fetus.
 Foramen transversarium, un del parell d'obertures de les vèrtebres cervicals, pel qual passa l'artèria vertebral.
 Forat vertebral, el forat format pel segment anterior (el cos) i la part posterior, l'arc vertebral.

Anatomia